Il singolare del Taiwan Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Stephanie Rehe era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Anne Minter hanno battuto in finale 6–1, 4–6, 6–2 Cammy MacGregor.

Teste di serie

  Anne Minter (campionessa)
  Belinda Cordwell (primo turno)
  Ann Henricksson (primo turno)
  Betsy Nagelsen (quarti di finale)

 Beth Herr (quarti di finale) 
 Julie Richardson (primo turno) 
 Louise Field (secondo turno) 
 Ann Devries (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Taiwan Open 1989